CFK puede referirse a:

 Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta y expresidenta de la República Argentina.
 Charles Foster Kane, personaje de Citizen Kane.